Walter Erdmann ist der Name folgender Personen:

* Walter Erdmann (Rechtswissenschaftler) (1882–1955), deutscher Rechtswissenschaftler
 Walter Erdmann (Architekt), deutscher Architekt 
 Walter Erdmann (Politiker) (1898–1949), deutscher Politiker (NSDAP) und Agrarfunktionär
 Walter Erdmann (Rollhockeyspieler)